Dominke bezeichnet:
 Dominke, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe Polnisch: Dominek

Dominke ist der Familienname folgender Personen:
 Vera Dominke (* 1953), deutsche Politikerin (CDU)